Областной комитет КПСС (разг. обком) — высший орган республиканской (АССР) или областной (автономной области) организации КПСС между областными конференциями КПСС. Избирался областными конференциями КПСС. Существовал во всех областях. Областные комитеты КПСС подчинялись центральным комитетам коммунистических партий союзных республик (в РСФСР до 1990 года — Центральному комитету КПСС).

История 
В 1919 году прежние комитеты РКП (б) были заменены губернскими организациями РКП (б), в ходе реформы административно-территориального деления в 1924—1929 гг. губернские организации были реорганизованы в областные организации. После создания в июне 1990 года Коммунистической партии РСФСР некоторые областные комитеты КПСС в России стали именоваться областными комитетами КП РСФСР. Московский горком КПСС, имевший статус равный обкому, отказался менять свое название. После запрета КПСС 6 ноября 1991 года региональные партийные организации были распущены. 30 ноября 1992 года Конституционный суд России снял запрет с деятельности первичных организаций КП РСФСР (КПСС), что позволило восстановить партию как КПРФ. Поскольку был сохранен запрет на деятельность областных (краевых) комитетов партии, их пришлось сформировать заново.

Первый секретарь 
Первый секретарь областного комитета КПСС — высшее должностное лицо областной организации КПСС, избирался областным комитетом КПСС по предложению секретариата центрального комитета коммунистической партии союзной республики. Номинально высшим должностным лицом области считался председатель исполнительного комитета областного совета народных депутатов, однако фактически до марта 1990 года более важное положение в управлении областью занимал первый секретарь областного комитета КПСС. Работа в данной должности фактически была обязательна для дальнейшего продвижения по службе (работе на руководящих постах в центральном аппарате ЦК республики или Союза). Но также эта должность часто использовалась и как «почётная ссылка», когда неугодного или провинившегося партийного работника уровня Политбюро, Секретариата, заведующего отдела ЦК отсылали руководить областью.

Роль в управлении 
Роль партийной организации в управлении государством и государственными учреждениями заключается в том, что на соответствующие государственные должности выдвигались наиболее ответственные товарищи из партийных организаций области и они выполняя государственные обязанности должны были время от времени отчитываться перед своими товарищами о своей работе и несли партийную ответственность за промахи в работе или плохую работу. То есть их партийная организация в дисциплинарном порядке могла указать на промахи, объявить выговор за развал работы. Предложить вышестоящим органам государственной власти освободить не справившихся с порученным делом от непосильной для них должности. А в случае совершения теми же коммунистами преступлений предусмотренных УК РСФСР или финансовых нарушений такие коммунисты освобождались от членства в партии и на общих основаниях отдавались под суд. Но партийная организация при этом считала своим долгом защитить коммунистов от клеветы и поклёпа и потому в таких делах старалась разбираться дотошно и выявить реальную вину коммуниста.

Из устава КПСС от 1972 года 
Руководящие органы республиканских, краевых и областных организаций партии

43. Высшим органом областной, краевой, республиканской партийной организации является областная, краевая партийная конференция или съезд компартии союзной республики, а в промежутке между ними — областной комитет, краевой комитет, ЦК компартии союзной республики.

45. Областные, краевые комитеты, ЦК компартий союзных республик избирают бюро, в том числе секретарей комитета. Для секретарей обязателен партийный стаж не менее пяти лет. На пленумах комитетов утверждаются также председатели партийных комиссий, заведующие отделами этих комитетов, редакторы партийных газет и журналов. Для рассмотрения текущих вопросов и проверки исполнения в обкомах, крайкомах партии и ЦК компартий союзных республик могут создаваться секретариаты.

46. Пленум областного, краевого комитета, ЦК компартии союзной республики созывается не реже одного раза в четыре месяца.

Но следует учесть, что Устав партии фактически был только ориентиром, и не все действия партийных организаций на местах полностью соответствовали Уставу партии.

Республиканский, краевые, областные комитеты КПСС на август 1991 года

КП РСФСР

Обком 

 Амурский областной комитет КПСС
 Архангельский областной комитет КПСС
 Астраханский областной комитет КПСС
 Белгородский областной комитет КПСС
 Брянский областной комитет КПСС
 Владимирский областной комитет КПСС
 Волгоградский областной комитет КПСС
 Вологодский областной комитет КПСС
 Воронежский областной комитет КПСС
 Горьковский областной комитет КПСС
 Ивановский областной комитет КПСС
 Иркутский областной комитет КП РСФСР
 Калининградский областной комитет КП РСФСР
 Калининский областной комитет КПСС
 Калужский областной комитет КПСС
 Камчатский областной комитет КПСС
 Кемеровский областной комитет КПСС
 Кировский областной комитет КПСС
 Костромской областной комитет КПСС
 Куйбышевский областной комитет КПСС
 Курганский областной комитет КПСС
 Курский областной комитет КПСС
 Ленинградский областной комитет КПСС
 
 Липецкий областной комитет КП РСФСР
 Магаданский областной комитет КПСС
 Московский областной комитет КПСС
 
 Мурманский областной комитет КПСС
 Новгородский областной комитет КПСС
 Новосибирский областной комитет КПСС
 Омский областной комитет КПСС
 Оренбургский областной комитет КПСС
 Орловский областной комитет КПСС
 Пензенский областной комитет КПСС
 Пермский областной комитет КПСС
 Псковский областной комитет КПСС
 Ростовский областной комитет КПСС
 Рязанский областной комитет КПСС
 Саратовский областной комитет КПСС
 Сахалинский областной комитет КПСС
 Свердловский областной комитет КПСС
 Смоленский областной комитет КПСС
 Тамбовский областной комитет КПСС
 Томский областной комитет КПСС
 Тульский областной комитет КПСС
 Тюменский областной комитет КПСС
 Ульяновский областной комитет КПСС
 Челябинский областной комитет КПСС
 Читинский областной комитет КПСС
 Ярославский областной комитет КПСС

Крайком 

 Алтайский краевой комитет КПСС
 Краснодарский краевой комитет КПСС
 Красноярский краевой комитет КПСС
 Приморский краевой комитет КПСС
 Ставропольский краевой комитет КПСС
 Хабаровский краевой комитет КПСС

АССР 

 Башкирский областной комитет КПСС
 Бурятский областной комитет КПСС
 Дагестанский областной комитет КПСС
 Кабардино-Балкарский областной комитет КПСС
 Калмыцкий областной комитет КПСС
 Карельский областной комитет КПСС
 Областной комитет КПСС Коми
 Марийский областной комитет КПСС
 Мордовский областной комитет КПСС
 Северо-Осетинский областной комитет КПСС
 Татарский областной комитет КПСС
 Тувинский областной комитет КПСС
 Удмуртский областной комитет КПСС
 Чечено-Ингушский областной комитет КПСС
 Чувашский областной комитет КПСС
 Якутский областной комитет КПСС

Автономная область 

 Адыгейский областной комитет КПСС
 Горно-Алтайский областной комитет КПСС
 Карачаево-Черкесский областной комитет КПСС
 Хакасский областной комитет КПСС
 Еврейский областной комитет КПСС

Коммунистическая партия Азербайджана 

 Нахичеванский областной комитет КП Азербайджана
 Нагорно-Карабахский областной комитет КП Азербайджана

Коммунистическая партия Белоруссии (1918) 

 Брестский областной комитет КП Белоруссии
 Витебский областной комитет КП Белоруссии
 Гомельский областной комитет КП Белоруссии
 Гродненский областной комитет КП Белоруссии
 Минский областной комитет КП Белоруссии
 Минский городской комитет КП Белоруссии
 Могилёвский областной комитет КП Белоруссии

Коммунистическая партия Грузии (КПСС) 

 Абхазский областной комитет КП Грузии
 Аджарский областной комитет КП Грузии
 Юго-Осетинский областной комитет КП Грузии

Коммунистическая партия Казахстана (1937) 

 Актюбинский областной комитет КП Казахстана
 Алма-Атинский областной комитет КП Казахстана
 Алма-Атинский городской комитет КП Казахстана
 Восточно-Казахстанский областной комитет КП Казахстана
 Гурьевский областной комитет КП Казахстана
 Джамбулский областной комитет КП Казахстана
 Джезказганский областной комитет КП Казахстана
 Карагандинский областной комитет КП Казахстана
 Кзыл-Ординский областной комитет КП Казахстана
 Кокчетавский областной комитет КП Казахстана
 Кустанайский областной комитет КП Казахстана
 Мангистауский областной комитет КП Казахстана
 Павлодарский областной комитет КП Казахстана
 Северо-Казахстанский областной комитет КП Казахстана
 Семипалатинский областной комитет КП Казахстана
 Талды-Курганский областной комитет КП Казахстана
 Тургайский областной комитет КП Казахстана
 Уральский областной комитет КП Казахстана
 Целиноградский областной комитет КП Казахстана
 Чимкентский областной комитет КП Казахстана

Коммунистическая партия Киргизии (КПСС) 

 Джалал-Абадский областной комитет КП Киргизии
 Иссык-Кульский областной комитет КП Киргизии
 Нарынский областной комитет КП Киргизии
 Ошский областной комитет КП Киргизии
 Таласский областной комитет КП Киргизии
 Чуйский областной комитет КП Киргизии

Коммунистическая партия Таджикистана 

 Горно-Бадахшанский областной комитет КП Таджикистана
 Кулябский областной комитет КП Таджикистана
 Курган-Тюбинский областной комитет КП Таджикистана
 Ленинабадский областной комитет КП Таджикистана

Коммунистическая партия Туркменистана 

 Балканский областной комитет КП Туркменистана
 Марыйский областной комитет КП Туркменистана
 Ташаузский областной комитет КП Туркменистана
 Чарджоуский областной комитет КП Туркменистана

Коммунистическая партия Узбекистана (СССР) 

 Андижанский областной комитет КП Узбекистана
 Бухарский областной комитет КП Узбекистана
 Джизакский областной комитет КП Узбекистана
 Каракалпакский областной комитет КП Узбекистана
 Кашкадарьинский областной комитет КП Узбекистана
 Наманганский областной комитет КП Узбекистана
 Самаркандский областной комитет КП Узбекистана
 Сурхандарьинский областной комитет КП Узбекистана
 Сырдарьинский областной комитет КП Узбекистана
 Ташкентский областной комитет КП Узбекистана
 Ферганский областной комитет КП Узбекистана
 Хорезмский областной комитет КП Узбекистана

Коммунистическая партия Украины 

 Винницкий областной комитет КП Украины
 Волынский областной комитет КП Украины
 Днепропетровский областной комитет КП Украины
 Донецкий областной комитет КП Украины
 Житомирский областной комитет КП Украины
 Закарпатский областной комитет КП Украины
 Запорожский областной комитет КП Украины
 Ивано-Франковский областной комитет КП Украины
 Киевский областной комитет КП Украины
 Киевский городской комитет КП Украины
 Кировоградский областной комитет КП Украины
 Крымский областной комитет КП Украины
 Луганский областной комитет КП Украины
 Львовский областной комитет КП Украины
 Николаевский областной комитет КП Украины
 Одесский областной комитет КП Украины
 Полтавский областной комитет КП Украины
 Ровенский областной комитет КП Украины
 Севастопольский городской комитет КП Украины
 Сумской областной комитет КП Украины
 Тернопольский областной комитет КП Украины
 Харьковский областной комитет КП Украины
 Херсонский областной комитет КП Украины
 Хмельницкий областной комитет КП Украины
 Черкасский областной комитет КП Украины
 Черниговский областной комитет КП Украины
 Черновицкий областной комитет КП Украины

Областные комитеты КПСС, упразднённые или переименованные к 1991 году

Переименованные 

 Аккерманский областной комитет КП(б) Украины (1940)
 Акмолинский областной комитет КП Казахстана (1939—1960)
 Бурят-Монгольский областной комитет КПСС (1923—1958)
 Ворошиловградский областной комитет КП Украины (1938—1958, 1970—1990)
 Западно-Казахстанский областной комитет КП Казахстана (1932—1962)
 Кабардинский областной комитет КПСС (1944—1957)
 Каменец-Подольский областной комитет КП Украины (1937—1954)
 Красноводский областной комитет КП Туркменистана (1939—1947, 1952—1955, 1973—1988)
 Крымский областной комитет КПСС (1921—1954)
 Мангышлакский областной комитет КП Казахстана (1973—1988)
 Молотовский областной комитет КПСС (1940—1957)
 Средневолжский областной комитет ВКП(б) (1928—1929)
 Сталинградский областной комитет КПСС (1936—1961)
 Сталинский областной комитет КП Украины (1938—1961)
 Станиславский областной комитет КП Украины (1939—1962)
 Тянь-Шаньский областной комитет КП Киргизии (1939—1962)
 Фрунзенский областной комитет КП Киргизии (1939—1959)
 Хатлонский областной комитет КП Таджикистана (1988—1990)
 Чкаловский областной комитет КПСС (1938—1957)
 Южно-Казахстанский областной комитет КП Казахстана (1932—1962)

Упразднённые 

 Арзамасский областной комитет КПСС (1954—1957)
 Ашхабадский областной комитет КП Туркменистана (1939—1959, 1973—1988)
 Балашовский областной комитет КПСС (1954—1957)
 Барановичский областной комитет КП Белоруссии (1939—1954)
 Белостокский областной комитет КП(б) Белоруссии (1939—1944)
 Бобруйский областной комитет КП Белоруссии (1944—1954)
 Великолукский областной комитет КПСС (1944—1957)
 Вилейский областной комитет КП(б) Белоруссии (1939—1944)
 Вильнюсский областной комитет КП Литвы (1950—1953)
 Восточно-Сибирский областной комитет ВКП(б) (1936—1937)
 Гармский областной комитет КП Таджикистана (1939—1955)
 Горский областной комитет РКП(б) (1921—1924)
 Грозненский областной комитет КПСС (1944—1957)
 Даугавпилсский областной комитет КП Латвии (1952—1953)
 Дрогобычский областной комитет КП Украины (1939—1959)
 Западный областной комитет ВКП(б) (1929—1937)
 Ивановский промышленный областной комитет ВКП(б) (1929—1936)
 Измаильский областной комитет КП Украины (1940—1954)
 Каменский областной комитет КПСС (1954—1957)
 Каунасский областной комитет КП Литвы (1950—1953)
 Керкинский областной комитет КП(б) Туркменистана (1943—1947)
 Киргизский областной комитет ВКП(б) (1926—1936)
 Клайпедский областной комитет КП Литвы (1950—1953)
 Лиепайский областной комитет КП Латвии (1952—1953)
  (1924—1940)
 Молодечненский областной комитет КП Белоруссии (1944—1960)
 Навоийский областной комитет КП Узбекистана (1982—1988)
 Немцев Поволжья АССР областной комитет ВКП(б) (1925—1941)
 Обско-Иртышский областной комитет ВКП(б) (1934)
 Пинский областной комитет КП Белоруссии (1939—1954)
 Полесский областной комитет КП Белоруссии (1938—1954)
 Полоцкий областной комитет КП Белоруссии (1944—1954)
 Пярнуский областной комитет КП Эстонии (1952—1953)
 Рижский областной комитет КП Латвии (1952—1953)
 Северный областной комитет ВКП(б) (1936—1937)
 Сталинабадский областной комитет КП(б) Таджикистана (1939—1951)
 Таллинский областной комитет КП Эстонии (1952—1953)
 Тартуский областной комитет КП Эстонии (1952—1953)
 Уральский областной комитет ВКП(б) (1923—1934)
 Ура-Тюбинский областной комитет КП(б) Таджикистана (1945—1947)
 Центрально-Чернозёмный областной комитет ВКП(б) (1928—1934)
 Черкесский областной комитет КПСС (1928—1957)
 Шяуляйский областной комитет КП Литвы (1950—1953)

Окружные комитеты КПСС на август 1991 года

См. также 
 Городской комитет КПСС
 Действующие главы субъектов Российской Федерации
 Исполнительный комитет
 Окружной комитет КПСС
 Список глав субъектов Российской Федерации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991